Operation Rusty steht für:

 Operation Rusty (Militäroperation), Operation der US-amerikanischen Streitkräfte im Mittleren Osten und Nordafrika (1942)
 Organisation Gehlen, Tarnbezeichnung der US Army